Kausalprinzip steht für:

 Kausalprinzip (Recht) (auch Prinzip der kausalen Tradition), ein leitendes Prinzip des österreichischen Zivilrechts
 Kausalprinzip (Wissenschaftstheorie), Bezeichnung in philosophischer Literatur für unterschiedliche Spezifikationen einer These zu Ursache, Wirkung und Werden

Siehe auch:
 Ätialprinzip
 Kausalität, anstelle von Kausalprinzip in der Physik gebräuchlich